Милли может означать:

Фамилия
 Милли, Марк (род. 1958) — генерал США.
 Милли, Джаннина (1825—1888) — итальянская поэтесса, писательница и педагог.
 Милли, Михал (в монашестве Мефодий; 1883—1966) — епископ Чехословацкой православной церкви, епископ Михаловский.
 Милли, Стефанья де (ум. 1197) — леди Трансиордании
 Милли, Филипп де (1120—1171) — седьмой Великий магистр Ордена Тамплиеров
Другое
 Милли () — ехидна, один из трёх (вместе с кукабаррой Олли и утконосом Сидом) талисманов Игр XXVII Олимпиады 2000 в Сиднее.
 Милли — собака президента США Джорджа Буша — старшего породы английский спрингер-спаниель.
 Милли Фирка
 Милли Д’Аббраччо
 милли- — приставка для образования дольных единиц в Международной системе единиц (СИ) физических величин

См. также 
 Ози и Милли
 Доу, Томас Милли
 Милль
 Милле
 Мили (значения)
 Милли-